Гляссе:
 Н. П. Гляссе (Н. П. Глясс) (1871—1934) — театральный деятель, многолетний управляющий петербургским театром «Аквариум»
 Глясе — холодный напиток на основе кофе, с добавлением мороженого.